NGC 5040-1
NGC 5040-2